Том Со́йер — персонаж романов Марка Твена «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Том Сойер за границей», «Том Сойер − сыщик» и «Заговор Тома Сойера».

Название «Том Сойер» получили несколько фильмов и мультфильм, посвящённые серии романов Марка Твена.

Фильмы
 «Том Сойер» (1917) — американский художественный фильм немого кино режиссёра Уильяма Десмонда Тейлора.
 «Том Сойер» (1930) — американский чёрно-белый художественный фильм режиссёра Джона Кромвелла, лидер проката в 1930 году.
 «Том Сойер» (1936) — советский чёрно-белый художественный фильм режиссёров Лазаря Френкеля и Глеба Затворницкого.
 «Том Сойер» (1973) — американский музыкальный фильм режиссёра Дона Тейлора с Джонни Уитакером и Джоди Фостер в главных ролях. Три номинации на премию «Оскар» и две — на «Золотой Глобус».
 «Том Сойер» (1973) — американский телевизионный фильм режиссёра Джеймса Нейлсона (на видео выпущен под заглавием «Приключения Тома Сойера»).
 «Том Сойер» (2011) — художественный фильм режиссёра Хермини Хунтгебурх (Германия).

Мультфильмы
 «Том Сойер» (2000) — мультфильм студии MGM.

Другие персоналии
 Сойер, Томас (футболист) — британский футболист.

См. также
 Приключения Тома Сойера
 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна